Уэзза́н (, Ваззан) — город в Марокко, расположен в области Гарб-Шрарда-Бени-Хсен.

История 
Уэззан был популярным местом паломничества мусульман в 18-м веке.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 220 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Марокко